Sunnanå kan syfta på:
 Sunnanå, Burlövs kommun – en småort i Burlövs kommun i Skåne län
 Sunnanå, Bjurholms kommun – en småort i Bjurholms kommun 
 Sunnanå, Söderhamns kommun – en småort i Söderala socken i Söderhamns kommun
 Sunnanå hamn – en småbåtshamn, fiskehamn och fritidsbebyggelse i Melleruds kommun
 Sunnanå, Melleruds kommun – en ort i Holms socken i Melleruds kommun
 Sunnanå municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Skellefteå landskommun 1935–1959
 Sunnanå, Skellefteå – en stadsdel i Skellefteå
 Sunnanå SK – en fotbollsklubb i stadsdelen Sunnanå i Skellefteå
 Sunnanå, Dragsfjärd – en by i Kimitoöns kommun, Finland
 Sunnanå (å) – en å i Kimitoöns kommun, Finland
 Sunnanå naturreservat – en naturreservat i Mellerud kommun i Västra Götalands län